Conjunto aberto — conceito topológico
Conteúdo aberto — tipo de licença de direitos de autor
Código aberto — tipo de software
Acesso aberto — disponibilização online sem limitações dos resultados

Desambiguações de tecnologia